Okręty US Navy o nazwie USS "Quincy", pochodzącej od miasta Quincy:

 Pierwszy "Quincy" (AK-21) był niemieckim transportowcem, który został przechwycony w 1917 przez US Navy i był przez nią używany do 1922, a następnie sprzedany.
 Drugi "Quincy" (CA-39) był ciężkim krążownikiem zatopionym podczas II wojny światowej w czasie bitwy koło wyspy Savo w sierpniu 1942.
 Trzeci "Quincy" (CA-71) był także ciężkim krążownikiem, nazwanym tak aby upamiętnić jego poprzednika. Przyjęty do służby w 1943, służył do końca II wojny światowej i w wojnie koreańskiej, wycofany ze służby w 1954.

Quincy

ja:クインシー (重巡洋艦)